Grzegorz Halama – polski artysta kabaretowy i parodysta
 Loda Halama – polska aktorka, tancerka i choreograf
 Punia Halama – polska tancerka i aktorka
 Zizi Halama – polska tancerka